Sunil steht für
 eine Reinigungsmittel-Marke der fit GmbH, ehemals zu Unilever 
 Sunil (Vorname), ein männlicher Vorname aus dem indischen Kulturkreis
 Arathi Sara Sunil (* 1994), indische Badmintonspielerin